Senador Amaral kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Senador Amaral (ort), Minas Gerais, 
 Senador Amaral (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar